

Geografia
Francia
 Campi – comune del dipartimento dell'Alta Corsica
Italia
 Campi Bisenzio – comune nella città metropolitana di Firenze
 Campi Salentina – comune in provincia di Lecce
 Campi – quartiere di Genova
 Campi – frazione di Albareto in provincia di Modena
 Campi – frazione di Bibbiena in provincia di Arezzo
 Campi – frazione di Lumarzo nella città metropolitana di Genova
 Campi – frazione di Norcia in provincia di Perugia
 Campi – frazione di Ortovero in provincia di Savona
 Campi – frazione di Ottone in provincia di Piacenza
 Campi – frazione di Riva del Garda in provincia di Trento
 Campi – frazione di Urbania in Provincia di Pesaro e Urbino

Persone
 Agostino Campi – editore italiano
 Anna Maria Campi – partigiana italiana
 Antonia Campi – designer italiana
 Antonia Campi, nata Antonina Miklasiewicz – soprano italiano
 Antonio Campi – pittore, incisore ed architetto italiano
 Bernardino Campi – pittore italiano
 Enrico Campi – basso-baritono italiano
 Felice Campi – pittore italiano
 Franz Campi – cantautore italiano
 Galeazzo Campi – pittore italiano
 Gastón Campi – calciatore argentino
 Giacomo Campi – pittore italiano
 Giulio Campi – pittore ed architetto italiano del XVI secolo
 Giuseppe Campi Bazan – politico italiano
 Grégory Campi – allenatore di calcio ed ex calciatore monegasco
 Luigi Campi – archeologo, storico e politico italiano
 Maria Campi – cantante, attrice e diva di varietà italiana
 Mario Campi – architetto svizzero
 Martine Campi – ex cestista francese
 Serafino Campi – pittore, grafico e pubblicitario italiano
 Vincenzo Campi – pittore italiano

Altro
 Editoriale Campi – casa editrice italiana

Pagine correlate
 Campo